Jadranska ulica je naziv več ulic:
 Jadranska ulica, Ljubljana
 Jadranska ulica, Ptuj